Села в Україні:
 Капустяни — Вінницька область, Гайсинський район
 Капустяни — Полтавська область, Решетилівський район
 Капустяни — Хмельницька область, Новоушицький район

Посилання